Парийский — фамилия. Известные носители:
 Парийский, Василий Васильевич (1894—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Парийский, Лев Николаевич (1892—1972) — русский православный богослов, сотрудник Московской патриархии; профессор Ленинградской Духовной академии.
 
 Парийский, Юрий Николаевич (1932—2021) — советский и российский астроном, сын Н. Н. Парийского.